Pușcași ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pușcași (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Pușcași (Prahova), Dorf im Kreis Prahova